FK Athene Moss foi um clube de futebol feminino da Noruega fundado em 27 de dezembro de 1996. Sua sede fica em Moss.

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol feminino extintos da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1996
Clubes de futebol extintos em 2011